Maître chanteur, au singulier ou au pluriel, est une expression qui peut désigner :

 L'auteur d'un chantage ; 
 L'expression française traduisant l'allemand Meistersinger, poète lyrique allemand des XIV, XV et XVI ; 
 Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, opéra de Richard Wagner créé en 1868 ; 
 Maître chanteur, film muet de Louis Feuillade sorti en 1911 ;  
 Les Maîtres chanteurs, un roman de science-fiction écrit par Orson Scott Card et paru en 1982 ; 
 MeisterSinger, une marque allemande d'horlogerie.